Дресер има више значења:
 Дресер (Индијана)
 Дресер (Висконсин)